Siergiej Szustikow (1970-2016) – rosyjski piłkarz oraz trener piłkarski
 Siergiej Szustikow (ur. 1989) – rosyjski piłkarz